255 км, 255-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 255 км, ОП Ост. пункт 255 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 684567.

 255 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги в Тульской области. Код 224613.
 255 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Код 615020.
 255 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Пермского региона Свердловской железной дороги в Пермском крае. Код 766432.
 255 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Екатеринбургского региона Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 782420.

 255 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область, Украина). Код 423152.